Železniční trať 257 v České republice může být:
Železniční trať Křižanov–Studenec (v současném JŘ)
Železniční trať Kyjov–Mutěnice (poslední platné číslo před zrušením)

257